Сели:

 Сели (в гидрологии) — потоки с очень большой концентрацией минеральных частиц, камней и обломков горных пород.

Населённые пункты 
Латвия
 Сели — населённый пункт в Валкском крае.
 Сели — населённый пункт в Мазсалацском крае.
 Сели — населённый пункт в Марупском крае.

Эстония
 Сели — микрорайон в районе Ласнамяэ города Таллина.
 Сели — деревня в уезде Ярвамаа.

См. также 
 Сель (значения)